Crommelin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Crommelin (Andrew Claude de la Cherois Crommelin; 1865–1939), britischer Astronom
 Walter Crommelin (* 1948), niederländischer Schauspieler

Crommelin steht für:
 (1899) Crommelin, Asteroid des Hauptgürtels
 Crommelin (Marskrater)
 Crommelin (Mondkrater)